Pjotr Bernštejn byl ruský fotograf agentury RIA Novosti.

Životopis 
Pjotr Bernštejn je známý jako fotograf Velké vlastenecké války.

Galerie

Odkazy

Reference

Související články   
 Fotografie v Rusku

Externí odkazy 
 

Sovětští fotografové
Ruští fotografové
Váleční fotografové
Fotožurnalisté
Muži